Бочкин: фамилия.

Известные носители 
 Бочкин, Андрей Ефимович (1906—1979) — гидростроитель, начальник строительства Красноярской ГЭС, Герой Социалистического Труда.
 Бочкин, Волеслав Яковлевич (1932—1996) — советский конструктор, лауреат Государственной премии СССР.
 Бочкин, Игорь Иванович (род. 1957) — российский актёр, народный артист России.

См. также